1993 Голяма награда на Австралия е 9-о за Голямата награда на Австралия и шестнадесети последен кръг от сезон 1993 във Формула 1, провежда се на 7 ноември 1993 година на пистата Аделаида в Австралия.

Репортаж 
Айртон Сена финишира своята 6-годишна кариера с Макларън (преди да отиде в Уилямс за 1994) като спечели последното състезание за 1993 в Аделейд и пол-позишън преди това. Също така това е и последна победа за неговата кариера. Това е и последна победа за болид с активно окачване. След като победи в Монако през 1987 с екипа на Лотус, Сена също така е първи и последен пилот побеждавал с активно окачване.

Състезанието е и последно за четирикратния световен шампион Ален Прост. Сена е преодолян с емоции, знаейки че неговият съперник прекратява своята кариера във Формула 1, като се прегърнаха на подиума. Рикардо Патрезе също напуска след около 256 състезания които участва, което е рекорд преди Рубенс Барикело да го подобри. Дерек Уорик също прекратява участието във Формула 1 за добро, след като се завърна 2 години извън спорта.

Това състезание маркира и края на спонстворството за Канон от отбора на Уилямс и Камел от Бенетон.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австралия